CIS-40-AFL — автоматический станковый гранатомет, разработанный в Сингапуре в 1980-е годы. Его целью являются незащищённая пехота и лёгкие транспортные средства. Стоит на вооружении бронетранспортера Terrex.

Страны-эксплуатанты 
  - производится по лицензии под наименованием Pindad SPG-3

Примечания 

Автоматические станковые гранатомёты
Артиллерия калибра 40 мм
Гранатомёты Сингапура